Blutdiamanten steht für:
 Diamanten zur Finanzierung gewalttätiger Konflikte, siehe Blutdiamant
 Tatort: Blutdiamanten, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 2006